249-й окремий батальйон територіальної оборони 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони (249 ОБ ТрО 127 ОБр СТрО) — кадроване формування Сил територіальної оборони Збройних сил України у місті Харкові.

Формування батальйону 
Після озброєного російського вторгення на суверенну територію  України 24 лютого 2022 року, було прийняте рішення про створення  249 батальйону територіальної оборони міста Харкова у складі 127 окремої бригади територіальної оборони (Україна) у травні 2022 року.

Діяльність 249 батальйону сил ТРО 

Військові формування, засновані 2022
Військові формування у Харкові
Батальйони територіальної оборони України